Lanjarón kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Lanjarón (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Granada, 
 Lanjarón (kommun), Andalusien, Provincia de Granada, 

Robotskapade Spanienförgreningar